Příjmení Rosen nosí více významných osobností:

 Albert Rosen (1924–1997) – český dirigent
 Larry Rosen (1940–2015) – americký hudební producent a zvukový inženýr
 Nathan Rosen (1909–1995) – americko-izraelský fyzik 
 Pinchas Rosen (1887–1978) – izraelský politik a státník
 Tomáš Rosen (* 1966) – český podnikatel

ženy
 Kajsa Rosen (* 1997) – švédská sportovní lezkyně